Di seguito una lista di asteroidi dal numero 550001 al 551000 con data di scoperta e scopritore.

550001-550100 

|-
| 550001 - ||  || 23 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 550002 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 550003 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 550004 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 550005 - ||  || 26 dicembre 2003 || Sarneczky, K.
|-
| 550006 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 550007 - ||  || 23 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550008 - ||  || 5 febbraio 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550009 - ||  || 19 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 550010 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550011 - ||  || 26 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550012 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 550013 - ||  || 19 marzo 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550014 - ||  || 3 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550015 - ||  || 24 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550016 - ||  || 4 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 550017 - ||  || 1 aprile 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550018 - ||  || 24 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550019 - ||  || 21 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 550020 - ||  || 7 novembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 550021 - ||  || 23 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550022 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550023 - ||  || 29 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 550024 - ||  || 27 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550025 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 550026 - ||  || 6 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 550027 - ||  || 31 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 550028 - ||  || 6 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 550029 - ||  || 12 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 550030 - ||  || 31 gennaio 2004 || SDSS Collaboration
|-
| 550031 - ||  || 5 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550032 - ||  || 30 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550033 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 550034 - ||  || 22 dicembre 2011 || Rinner, C.
|-
| 550035 - ||  || 28 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 550036 - ||  || 24 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550037 - ||  || 24 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550038 - ||  || 17 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550039 - ||  || 6 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 550040 - ||  || 1 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 550041 - ||  || 25 dicembre 2011 || Bernasconi, L.
|-
| 550042 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550043 - ||  || 30 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 550044 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 550045 - ||  || 7 novembre 2002 || Kitt Peak
|-
| 550046 - ||  || 28 febbraio 2008 || CSS
|-
| 550047 - ||  || 22 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 550048 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 550049 - ||  || 7 agosto 2010 || PMO NEO Survey Program
|-
| 550050 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550051 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 550052 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 550053 - ||  || 14 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 550054 - ||  || 25 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550055 - ||  || 27 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550056 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 550057 - ||  || 19 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550058 - ||  || 27 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550059 - ||  || 31 agosto 2005 || Boattini, A.
|-
| 550060 - ||  || 29 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550061 - ||  || 29 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550062 - ||  || 26 dicembre 2011 || Kocher, P.
|-
| 550063 - ||  || 31 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550064 - ||  || 31 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550065 - ||  || 9 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 550066 - ||  || 29 agosto 2006 || CSS
|-
| 550067 - ||  || 17 dicembre 2011 || ESA OGS
|-
| 550068 - ||  || 30 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550069 - ||  || 18 febbraio 2001 || AMOS
|-
| 550070 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 550071 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 550072 - ||  || 24 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550073 - ||  || 8 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550074 - ||  || 27 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550075 - ||  || 27 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550076 - ||  || 28 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550077 - ||  || 27 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550078 - ||  || 13 settembre 2015 || Sarneczky, K.
|-
| 550079 - ||  || 27 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550080 - ||  || 19 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550081 - ||  || 12 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 550082 - ||  || 27 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550083 - ||  || 31 dicembre 2011 || Szing, A.
|-
| 550084 - ||  || 31 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550085 - ||  || 31 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550086 - ||  || 1 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 550087 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 550088 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550089 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550090 - ||  || 1 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 550091 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550092 - ||  || 1 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550093 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 550094 - ||  || 28 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 550095 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 550096 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 550097 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 550098 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550099 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 550100 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|}

550101-550200 

|-
| 550101 - ||  || 6 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550102 - ||  || 4 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550103 - ||  || 10 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550104 - ||  || 1 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550105 - ||  || 21 gennaio 1999 || ODAS
|-
| 550106 - ||  || 2 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550107 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550108 - ||  || 1 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550109 - ||  || 3 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550110 - ||  || 4 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550111 - ||  || 29 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550112 - ||  || 25 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550113 - ||  || 26 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550114 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550115 - ||  || 20 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 550116 - ||  || 18 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550117 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550118 - ||  || 30 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 550119 - ||  || 7 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 550120 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 550121 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550122 - ||  || 26 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550123 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 550124 - ||  || 10 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550125 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550126 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 550127 - ||  || 23 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 550128 - ||  || 3 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550129 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 550130 - ||  || 2 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550131 - ||  || 4 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550132 - ||  || 19 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550133 - ||  || 15 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550134 - ||  || 19 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550135 - ||  || 30 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550136 - ||  || 19 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550137 - ||  || 19 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550138 - ||  || 7 luglio 2005 || Mauna Kea
|-
| 550139 - ||  || 18 settembre 2006 || observers, Q. s.
|-
| 550140 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 550141 - ||  || 26 dicembre 2006 || CSS
|-
| 550142 - ||  || 21 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550143 - ||  || 21 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550144 - ||  || 18 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550145 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550146 - ||  || 25 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550147 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 550148 - ||  || 29 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550149 - ||  || 2 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550150 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 550151 - ||  || 30 gennaio 2003 || AMOS
|-
| 550152 - ||  || 28 settembre 2006 || CSS
|-
| 550153 - ||  || 4 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550154 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 550155 - ||  || 29 marzo 2008 || CSS
|-
| 550156 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550157 - ||  || 19 dicembre 2011 || Ory, M.
|-
| 550158 - ||  || 26 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550159 - ||  || 14 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550160 - ||  || 14 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 550161 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550162 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 550163 - ||  || 28 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550164 - ||  || 24 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550165 - ||  || 8 marzo 2003 || Holvorcem, P. R., Schwartz, M.
|-
| 550166 - ||  || 27 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550167 - ||  || 18 dicembre 2011 || Bernasconi, L.
|-
| 550168 - ||  || 18 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550169 - ||  || 12 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 550170 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550171 - ||  || 7 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 550172 - ||  || 30 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550173 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550174 - ||  || 8 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 550175 - ||  || 14 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550176 - ||  || 9 ottobre 2010 || CSS
|-
| 550177 - ||  || 22 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550178 - ||  || 20 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550179 - ||  || 12 aprile 2008 || CSS
|-
| 550180 - ||  || 25 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550181 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 550182 - ||  || 29 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550183 - ||  || 20 gennaio 2012 || CSS
|-
| 550184 - ||  || 31 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550185 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550186 - ||  || 29 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550187 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 550188 - ||  || 5 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 550189 - ||  || 28 gennaio 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 550190 - ||  || 8 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 550191 - ||  || 30 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550192 - ||  || 16 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 550193 - ||  || 30 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550194 - ||  || 30 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550195 - ||  || 30 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550196 - ||  || 30 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550197 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550198 - ||  || 20 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550199 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550200 - ||  || 13 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|}

550201-550300 

|-
| 550201 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550202 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 550203 - ||  || 29 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550204 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 550205 - ||  || 15 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 550206 - ||  || 21 gennaio 2012 || CSS
|-
| 550207 - ||  || 28 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 550208 - ||  || 19 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550209 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550210 - ||  || 25 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550211 - ||  || 24 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550212 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550213 - ||  || 15 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 550214 - ||  || 30 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550215 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550216 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550217 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550218 - ||  || 19 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550219 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550220 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550221 - ||  || 27 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 550222 - ||  || 7 aprile 2008 || CSS
|-
| 550223 - ||  || 10 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 550224 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550225 - ||  || 10 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 550226 - ||  || 26 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550227 - ||  || 16 aprile 2004 || NEAT
|-
| 550228 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550229 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550230 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 550231 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 550232 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550233 - ||  || 19 novembre 2006 || CSS
|-
| 550234 - ||  || 12 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550235 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550236 - ||  || 24 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550237 - ||  || 12 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550238 - ||  || 21 gennaio 2012 || CSS
|-
| 550239 - ||  || 14 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550240 - ||  || 22 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550241 - ||  || 1 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550242 - ||  || 18 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550243 - ||  || 19 ottobre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 550244 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550245 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550246 - ||  || 27 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550247 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550248 - ||  || 19 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550249 - ||  || 8 agosto 2005 || Cerro Tololo
|-
| 550250 - ||  || 1 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550251 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550252 - ||  || 15 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550253 - ||  || 15 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550254 - ||  || 7 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550255 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550256 - ||  || 14 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550257 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550258 - ||  || 15 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550259 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 550260 - ||  || 3 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550261 - ||  || 14 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550262 - ||  || 5 marzo 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 550263 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550264 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 550265 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 550266 - ||  || 1 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550267 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 550268 - ||  || 16 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550269 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 550270 - ||  || 10 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 550271 - ||  || 20 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550272 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 550273 - ||  || 2 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550274 - ||  || 3 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550275 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550276 - ||  || 17 gennaio 2007 || CSS
|-
| 550277 - ||  || 22 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 550278 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550279 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 550280 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 550281 - ||  || 5 maggio 2008 || CSS
|-
| 550282 - ||  || 1 aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 550283 - ||  || 30 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 550284 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 550285 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550286 - ||  || 9 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 550287 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 550288 - ||  || 25 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 550289 - ||  || 28 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550290 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 550291 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550292 - ||  || 26 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550293 - ||  || 24 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550294 - ||  || 1 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 550295 - ||  || 18 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550296 - ||  || 1 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550297 - ||  || 9 febbraio 2005 || LONEOS
|-
| 550298 - ||  || 16 aprile 2005 || Jarnac
|-
| 550299 - ||  || 19 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 550300 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|}

550301-550400 

|-
| 550301 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 550302 - ||  || 25 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 550303 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550304 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 550305 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 550306 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 550307 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 550308 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 550309 - ||  || 30 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 550310 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550311 - ||  || 24 marzo 2003 || AMOS
|-
| 550312 - ||  || 18 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 550313 - ||  || 13 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 550314 - ||  || 24 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550315 - ||  || 24 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550316 - ||  || 25 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550317 - ||  || 21 dicembre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 550318 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 550319 - ||  || 4 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550320 - ||  || 15 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550321 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 550322 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550323 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 550324 - ||  || 14 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550325 - ||  || 21 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 550326 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 550327 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550328 - ||  || 6 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 550329 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550330 - ||  || 27 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 550331 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 550332 - ||  || 29 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 550333 - ||  || 29 febbraio 2012 || Ory, M.
|-
| 550334 - ||  || 20 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550335 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550336 - ||  || 27 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 550337 - ||  || 16 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550338 - ||  || 20 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550339 - ||  || 18 febbraio 2012 || CSS
|-
| 550340 - ||  || 28 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550341 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550342 - ||  || 19 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550343 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550344 - ||  || 20 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550345 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 550346 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550347 - ||  || 26 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550348 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550349 - ||  || 22 marzo 2012 || CSS
|-
| 550350 - ||  || 14 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550351 - ||  || 8 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 550352 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 550353 - ||  || 28 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550354 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550355 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550356 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550357 - ||  || 14 marzo 2012 || CSS
|-
| 550358 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550359 - ||  || 27 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550360 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550361 - ||  || 29 febbraio 2012 || CSS
|-
| 550362 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 550363 - ||  || 31 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 550364 - ||  || 18 marzo 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 550365 - ||  || 27 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 550366 - ||  || 17 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550367 - ||  || 21 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 550368 - ||  || 25 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 550369 - ||  || 7 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 550370 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 550371 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 550372 - ||  || 9 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550373 - ||  || 10 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 550374 - ||  || 16 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550375 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550376 - ||  || 10 ottobre 2004 || Wasserman, L. H., Lovering, J. R.
|-
| 550377 - ||  || 24 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 550378 - ||  || 24 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550379 - ||  || 12 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 550380 - ||  || 22 marzo 2012 || CSS
|-
| 550381 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550382 - ||  || 28 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550383 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 550384 - ||  || 28 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 550385 - ||  || 1 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 550386 - ||  || 10 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 550387 - ||  || 24 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 550388 - ||  || 10 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 550389 - ||  || 2 gennaio 2011 || Elenin, L.
|-
| 550390 - ||  || 12 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550391 - ||  || 23 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550392 - ||  || 28 gennaio 2006 || CSS
|-
| 550393 - ||  || 21 marzo 2012 || CSS
|-
| 550394 - ||  || 24 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 550395 - ||  || 29 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 550396 - ||  || 28 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550397 - ||  || 5 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 550398 - ||  || 4 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 550399 - ||  || 1 aprile 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 550400 - ||  || 23 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|}

550401-550500 

|-
| 550401 - ||  || 29 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550402 - ||  || 14 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550403 - ||  || 1 aprile 2012 || CSS
|-
| 550404 - ||  || 29 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 550405 - ||  || 5 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 550406 - ||  || 13 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550407 - ||  || 4 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550408 - ||  || 17 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 550409 - ||  || 14 febbraio 2007 || LUSS
|-
| 550410 - ||  || 11 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550411 - ||  || 13 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550412 - ||  || 22 agosto 2009 || Teamo, N.
|-
| 550413 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 550414 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 550415 - ||  || 12 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550416 - ||  || 3 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 550417 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 550418 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550419 - ||  || 29 luglio 2008 || Zakrajsek, J.
|-
| 550420 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550421 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550422 - ||  || 9 agosto 2013 || CSS
|-
| 550423 - ||  || 31 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 550424 - ||  || 27 marzo 2012 || CSS
|-
| 550425 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550426 - ||  || 20 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 550427 - ||  || 8 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550428 - ||  || 6 giugno 2002 || NEAT
|-
| 550429 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550430 - ||  || 6 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550431 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550432 - ||  || 24 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550433 - ||  || 4 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 550434 - ||  || 24 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550435 - ||  || 29 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 550436 - ||  || 22 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 550437 - ||  || 15 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 550438 - ||  || 29 marzo 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 550439 - ||  || 28 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550440 - ||  || 22 febbraio 2007 || CSS
|-
| 550441 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550442 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550443 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550444 - ||  || 29 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550445 - ||  || 17 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 550446 - ||  || 19 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550447 - ||  || 19 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550448 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550449 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 550450 - ||  || 28 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 550451 - ||  || 19 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550452 - ||  || 20 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 550453 - ||  || 21 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 550454 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550455 - ||  || 19 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550456 - ||  || 18 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550457 - ||  || 21 aprile 2012 || Elenin, L.
|-
| 550458 - ||  || 30 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 550459 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550460 - ||  || 13 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550461 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 550462 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 550463 - ||  || 21 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 550464 - ||  || 12 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550465 - ||  || 13 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550466 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550467 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550468 - ||  || 2 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550469 - ||  || 13 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550470 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550471 - ||  || 19 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550472 - ||  || 15 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550473 - ||  || 11 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 550474 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550475 - ||  || 29 luglio 2000 || LONEOS
|-
| 550476 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 550477 - ||  || 1 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550478 - ||  || 28 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 550479 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 550480 - ||  || 14 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550481 - ||  || 10 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 550482 - ||  || 19 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550483 - ||  || 12 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550484 - ||  || 15 aprile 2004 || SDSS Collaboration
|-
| 550485 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 550486 - ||  || 25 febbraio 2003 || AMOS
|-
| 550487 - ||  || 27 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550488 - ||  || 21 agosto 2002 || NEAT
|-
| 550489 - ||  || 16 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550490 - ||  || 18 settembre 2003 || AMOS
|-
| 550491 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550492 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 550493 - ||  || 16 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550494 - ||  || 26 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550495 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 550496 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550497 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550498 - ||  || 21 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550499 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550500 - ||  || 18 gennaio 2005 || Spacewatch
|}

550501-550600 

|-
| 550501 - ||  || 9 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 550502 - ||  || 18 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550503 - ||  || 9 giugno 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550504 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550505 - ||  || 11 marzo 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 550506 - ||  || 16 maggio 2012 || Spacewatch
|-
| 550507 - ||  || 24 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 550508 - ||  || 1 settembre 2005 || NEAT
|-
| 550509 - ||  || 16 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550510 - ||  || 13 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550511 - ||  || 29 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 550512 - ||  || 10 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 550513 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 550514 - ||  || 11 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550515 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 550516 - ||  || 11 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 550517 - ||  || 16 giugno 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550518 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 550519 - ||  || 21 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 550520 - ||  || 29 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 550521 - ||  || 19 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550522 - ||  || 8 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550523 - ||  || 14 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 550524 - ||  || 17 giugno 2012 || Spacewatch
|-
| 550525 Sigourneyweaver ||  || 12 luglio 2012 || Kryachko, T., Satovski, B.
|-
| 550526 - ||  || 16 luglio 2012 || Prosperi, E., Prosperi, S.
|-
| 550527 - ||  || 5 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 550528 - ||  || 21 settembre 2007 || PMO NEO Survey Program
|-
| 550529 - ||  || 21 luglio 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 550530 - ||  || 19 luglio 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 550531 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 550532 - ||  || 17 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 550533 - ||  || 8 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550534 - ||  || 28 luglio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550535 - ||  || 8 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550536 - ||  || 28 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 550537 - ||  || 8 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550538 - ||  || 14 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 550539 - ||  || 10 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 550540 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 550541 - ||  || 13 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 550542 - ||  || 2 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 550543 - ||  || 4 dicembre 2007 || CSS
|-
| 550544 - ||  || 5 agosto 2007 || Birtwhistle, P.
|-
| 550545 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550546 - ||  || 12 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 550547 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550548 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 550549 - ||  || 11 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550550 - ||  || 18 luglio 2012 || CSS
|-
| 550551 - ||  || 18 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 550552 - ||  || 25 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550553 - ||  || 11 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 550554 - ||  || 24 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 550555 - ||  || 6 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550556 - ||  || 23 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 550557 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 550558 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550559 - ||  || 6 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550560 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 550561 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550562 - ||  || 10 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 550563 - ||  || 21 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 550564 - ||  || 17 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 550565 - ||  || 15 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550566 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 550567 - ||  || 12 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 550568 - ||  || 9 agosto 2012 || Bernasconi, L.
|-
| 550569 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 550570 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550571 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550572 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 550573 - ||  || 16 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550574 - ||  || 19 gennaio 2007 || observers, q.-s.
|-
| 550575 - ||  || 11 ottobre 2007 || CSS
|-
| 550576 - ||  || 17 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550577 - ||  || 14 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 550578 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550579 - ||  || 9 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550580 - ||  || 23 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550581 - ||  || 26 agosto 2012 || OAM Observatory
|-
| 550582 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 550583 - ||  || 29 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 550584 - ||  || 17 agosto 2012 || Bernasconi, L.
|-
| 550585 - ||  || 24 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 550586 - ||  || 18 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 550587 - ||  || 16 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 550588 - ||  || 1 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 550589 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 550590 - ||  || 25 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 550591 - ||  || 25 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 550592 - ||  || 14 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 550593 - ||  || 3 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 550594 - ||  || 25 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 550595 - ||  || 3 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 550596 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 550597 - ||  || 19 luglio 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 550598 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 550599 - ||  || 17 agosto 2001 || NEAT
|-
| 550600 - ||  || 16 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|}

550601-550700 

|-
| 550601 - ||  || 16 agosto 2012 || ESA OGS
|-
| 550602 - ||  || 3 settembre 2007 || CSS
|-
| 550603 - ||  || 17 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550604 - ||  || 28 luglio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550605 - ||  || 29 luglio 2008 || Spacewatch
|-
| 550606 - ||  || 24 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 550607 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 550608 - ||  || 16 agosto 2012 || ESA OGS
|-
| 550609 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550610 - ||  || 5 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 550611 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550612 - ||  || 22 novembre 2005 || NEAT
|-
| 550613 - ||  || 11 settembre 2012 || Zakrajsek, J.
|-
| 550614 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 550615 - ||  || 27 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 550616 - ||  || 30 ottobre 2002 || AMOS
|-
| 550617 - ||  || 14 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550618 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550619 - ||  || 24 agosto 2008 || Skvarc, J.
|-
| 550620 - ||  || 22 febbraio 2004 || Buie, M. W.
|-
| 550621 - ||  || 14 settembre 2012 || CSS
|-
| 550622 - ||  || 10 aprile 2005 || Kitt Peak
|-
| 550623 - ||  || 15 settembre 2012 || CSS
|-
| 550624 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 550625 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 550626 - ||  || 24 febbraio 2006 || NEAT
|-
| 550627 - ||  || 23 agosto 2012 || Bernasconi, L.
|-
| 550628 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 550629 - ||  || 21 maggio 2001 || Elliot, J. L., Wasserman, L. H.
|-
| 550630 - ||  || 16 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 550631 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 550632 - ||  || 20 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550633 - ||  || 25 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550634 - ||  || 8 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550635 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 550636 - ||  || 1 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 550637 - ||  || 17 settembre 2001 || Yeung, W. K.
|-
| 550638 - ||  || 6 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 550639 - ||  || 14 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550640 - ||  || 4 giugno 2011 || LUSS
|-
| 550641 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 550642 - ||  || 15 settembre 2012 || ESA OGS
|-
| 550643 - ||  || 15 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550644 - ||  || 27 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 550645 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 550646 - ||  || 3 novembre 2004 || NEAT
|-
| 550647 - ||  || 9 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550648 - ||  || 25 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 550649 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550650 - ||  || 1 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550651 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 550652 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 550653 - ||  || 24 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 550654 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550655 - ||  || 2 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550656 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550657 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550658 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 550659 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550660 - ||  || 14 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 550661 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550662 - ||  || 18 settembre 2012 || Vorobjov, T., Kostin, A.
|-
| 550663 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 550664 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 550665 - ||  || 19 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550666 - ||  || 23 ottobre 2006 || observers, Q. s.
|-
| 550667 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550668 - ||  || 5 giugno 2002 || NEAT
|-
| 550669 - ||  || 21 luglio 2006 || LUSS
|-
| 550670 - ||  || 26 settembre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 550671 - ||  || 9 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 550672 - ||  || 1 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550673 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 550674 - ||  || 26 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 550675 - ||  || 23 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550676 - ||  || 24 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 550677 - ||  || 16 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550678 - ||  || 23 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550679 - ||  || 16 settembre 2012 || ESA OGS
|-
| 550680 - ||  || 24 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550681 - ||  || 24 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 550682 - ||  || 24 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550683 - ||  || 16 settembre 2012 || ESA OGS
|-
| 550684 - ||  || 23 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550685 - ||  || 20 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550686 - ||  || 24 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550687 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550688 - ||  || 14 settembre 2012 || CSS
|-
| 550689 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 550690 - ||  || 19 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550691 - ||  || 13 agosto 2001 || AMOS
|-
| 550692 - ||  || 13 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 550693 - ||  || 5 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550694 - ||  || 23 marzo 2001 || AMOS
|-
| 550695 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 550696 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550697 - ||  || 31 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 550698 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 550699 - ||  || 24 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550700 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|}

550701-550800 

|-
| 550701 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 550702 - ||  || 16 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550703 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 550704 - ||  || 18 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550705 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 550706 - ||  || 14 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 550707 - ||  || 14 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550708 - ||  || 14 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550709 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550710 - ||  || 22 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550711 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 550712 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550713 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 550714 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550715 - ||  || 25 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 550716 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550717 - ||  || 18 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 550718 - ||  || 16 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550719 - ||  || 24 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 550720 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550721 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 550722 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550723 - ||  || 24 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550724 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550725 - ||  || 20 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 550726 - ||  || 2 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 550727 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 550728 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 550729 - ||  || 13 novembre 2001 || Uppsala-Kvistaberg
|-
| 550730 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550731 - ||  || 6 luglio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 550732 - ||  || 10 maggio 2005 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 550733 - ||  || 6 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550734 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 550735 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550736 - ||  || 25 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 550737 - ||  || 12 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 550738 - ||  || 6 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550739 - ||  || 29 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550740 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 550741 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550742 - ||  || 8 ottobre 2012 || Elenin, L.
|-
| 550743 - ||  || 16 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550744 - ||  || 8 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550745 - ||  || 20 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 550746 - ||  || 16 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550747 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 550748 - ||  || 17 settembre 2012 || Mikuz, B.
|-
| 550749 - ||  || 28 agosto 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550750 - ||  || 28 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550751 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 550752 - ||  || 2 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 550753 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550754 - ||  || 28 luglio 2003 || AMOS
|-
| 550755 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550756 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550757 - ||  || 16 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550758 - ||  || 1 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550759 - ||  || 8 ottobre 2002 || Pauwels, T.
|-
| 550760 - ||  || 14 settembre 2012 || ESA OGS
|-
| 550761 - ||  || 1 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 550762 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 550763 - ||  || 24 agosto 2006 || NEAT
|-
| 550764 - ||  || 5 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550765 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550766 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 550767 - ||  || 16 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550768 - ||  || 28 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550769 - ||  || 5 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550770 - ||  || 21 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550771 - ||  || 24 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 550772 - ||  || 17 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550773 - ||  || 26 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550774 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 550775 - ||  || 10 marzo 2011 || Elenin, L.
|-
| 550776 - ||  || 10 aprile 2005 || Kitt Peak
|-
| 550777 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 550778 - ||  || 25 agosto 2006 || LUSS
|-
| 550779 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550780 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 550781 - ||  || 15 marzo 2002 || Lick Observatory
|-
| 550782 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550783 - ||  || 15 settembre 2012 || ESA OGS
|-
| 550784 - ||  || 8 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 550785 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550786 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550787 - ||  || 2 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 550788 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 550789 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 550790 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 550791 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550792 - ||  || 9 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550793 - ||  || 9 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550794 - ||  || 16 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550795 - ||  || 3 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 550796 - ||  || 11 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550797 - ||  || 24 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550798 - ||  || 9 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 550799 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550800 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|}

550801-550900 

|-
| 550801 - ||  || 16 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550802 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550803 - ||  || 24 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 550804 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 550805 - ||  || 26 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550806 - ||  || 18 settembre 2006 || Tucker, R.
|-
| 550807 - ||  || 3 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 550808 - ||  || 10 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 550809 - ||  || 10 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550810 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 550811 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 550812 - ||  || 4 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550813 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550814 - ||  || 19 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550815 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550816 - ||  || 31 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 550817 - ||  || 17 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550818 - ||  || 27 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 550819 - ||  || 13 ottobre 2012 || Bernasconi, L.
|-
| 550820 - ||  || 2 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 550821 - ||  || 18 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550822 - ||  || 9 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 550823 - ||  || 14 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550824 - ||  || 9 novembre 2004 || Mauna Kea
|-
| 550825 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550826 - ||  || 13 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550827 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 550828 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550829 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 550830 - ||  || 14 agosto 2001 || Smalley, K.
|-
| 550831 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550832 - ||  || 7 luglio 2007 || Holmes, R.
|-
| 550833 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 550834 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 550835 - ||  || 14 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 550836 - ||  || 28 agosto 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550837 - ||  || 23 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550838 - ||  || 17 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550839 - ||  || 21 settembre 2012 || CSS
|-
| 550840 - ||  || 11 ottobre 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 550841 - ||  || 15 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550842 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550843 - ||  || 20 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 550844 - ||  || 9 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550845 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550846 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550847 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550848 - ||  || 28 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 550849 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550850 - ||  || 4 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 550851 - ||  || 4 gennaio 2003 || Dell'Antonio, I., Loomba, D.
|-
| 550852 - ||  || 21 settembre 2003 || NEAT
|-
| 550853 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 550854 - ||  || 1 ottobre 2005 || CSS
|-
| 550855 - ||  || 14 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 550856 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 550857 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 550858 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550859 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 550860 - ||  || 6 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 550861 - ||  || 1 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550862 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 550863 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 550864 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 550865 - ||  || 23 settembre 2012 || Elenin, L.
|-
| 550866 - ||  || 23 settembre 2006 || San Marcello
|-
| 550867 - ||  || 15 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550868 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550869 - ||  || 17 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550870 - ||  || 8 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 550871 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 550872 - ||  || 30 settembre 2006 || CSS
|-
| 550873 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 550874 - ||  || 12 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 550875 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 550876 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 550877 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 550878 - ||  || 20 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550879 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 550880 - ||  || 17 settembre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 550881 - ||  || 13 ottobre 2012 || CSS
|-
| 550882 - ||  || 13 settembre 2012 || ASC-Kislovodsk
|-
| 550883 - ||  || 15 ottobre 2012 || CSS
|-
| 550884 - ||  || 9 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550885 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550886 - ||  || 4 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 550887 - ||  || 5 settembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 550888 - ||  || 11 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 550889 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550890 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550891 - ||  || 4 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550892 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550893 - ||  || 21 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550894 - ||  || 1 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 550895 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 550896 - ||  || 5 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550897 - ||  || 18 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550898 - ||  || 5 novembre 2005 || CSS
|-
| 550899 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 550900 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|}

550901-551000 

|-
| 550901 - ||  || 6 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550902 - ||  || 24 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550903 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550904 - ||  || 24 agosto 2005 || NEAT
|-
| 550905 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550906 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550907 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550908 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 550909 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550910 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550911 - ||  || 17 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 550912 - ||  || 8 ottobre 2012 || CSS
|-
| 550913 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550914 - ||  || 21 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550915 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550916 - ||  || 20 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550917 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 550918 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550919 - ||  || 19 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 550920 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550921 - ||  || 25 settembre 2001 || Bohyunsan
|-
| 550922 - ||  || 18 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550923 - ||  || 18 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550924 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550925 - ||  || 14 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550926 - ||  || 15 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550927 - ||  || 3 novembre 2005 || CSS
|-
| 550928 - ||  || 28 settembre 2006 || CSS
|-
| 550929 - ||  || 30 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550930 - ||  || 15 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 550931 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550932 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550933 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550934 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550935 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 550936 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550937 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550938 - ||  || 20 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550939 - ||  || 23 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550940 - ||  || 1 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 550941 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 550942 - ||  || 20 ottobre 2012 || Kiraly, A.
|-
| 550943 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550944 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 550945 - ||  || 18 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 550946 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 550947 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550948 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 550949 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550950 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 550951 - ||  || 21 agosto 2001 || NEAT
|-
| 550952 - ||  || 10 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 550953 - ||  || 10 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 550954 - ||  || 4 maggio 2005 || Mauna Kea
|-
| 550955 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 550956 - ||  || 2 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550957 - ||  || 19 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 550958 - ||  || 30 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 550959 - ||  || 3 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 550960 - ||  || 6 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550961 - ||  || 24 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 550962 - ||  || 10 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 550963 - ||  || 22 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550964 - ||  || 17 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550965 - ||  || 16 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 550966 - ||  || 1 dicembre 2007 || Nishiyama, K., Hashimoto, N.
|-
| 550967 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 550968 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 550969 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550970 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 550971 - ||  || 9 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 550972 - ||  || 7 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550973 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550974 - ||  || 18 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550975 - ||  || 26 settembre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 550976 - ||  || 19 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550977 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550978 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550979 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550980 - ||  || 23 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 550981 - ||  || 31 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550982 - ||  || 14 ottobre 2012 || Nevski, V., Zeloyniy, O.
|-
| 550983 - ||  || 25 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 550984 - ||  || 13 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550985 - ||  || 20 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550986 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 550987 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 550988 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550989 - ||  || 5 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550990 - ||  || 18 settembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 550991 - ||  || 28 agosto 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550992 - ||  || 1 aprile 2003 || Buie, M. W., Jordan, A. B.
|-
| 550993 - ||  || 11 marzo 2003 || NEAT
|-
| 550994 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 550995 - ||  || 5 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 550996 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 550997 - ||  || 9 ottobre 2012 || Elenin, L.
|-
| 550998 - ||  || 25 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 550999 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 551000 - ||  || 29 maggio 2003 || Buie, M. W., Meech, K. J.
|}

Collegamenti esterni 

 

0550001